CAS steht als Abkürzung für:
 Chemical Abstracts Service, eine Unterabteilung der American Chemical Society
 Chief of the Air Staff, ein hoher militärischer Posten in den Luftstreitkräften mehrerer Länder
 Chinese Academy of Sciences, siehe Chinesische Akademie der Wissenschaften
 Club Alpin Suisse bzw. Club Alpino Svizzero, siehe Schweizer Alpen-Club
 Computer Aided Selling, IT-gestützter Warenvertrieb
 Computer-Aided Standardisation, rechnergestützte Standardisierung
 Cordless Alliance System, ein herstellerübergreifendes Akku-System für Elektrowerkzeuge
 Court of Arbitration for Sport, siehe Internationaler Sportgerichtshof
 Cowboy Action Shooting, siehe Westernschießen

Wissenschaft:
 Carotid artery stenting, Carotisstentangioplastie, siehe Stentangioplastie
 Certificate of Advanced Studies, ein postgradualer Grad auf Hochschulstufe, siehe Master of Advanced Studies #Überblick
 Complex Adaptive Systems, siehe Komplexes adaptives System
 Computeralgebrasystem, Computerprogramme, die symbolische Mathematik betreiben können
 Computer Assisted Surgery, siehe Computerassistierte Chirurgie

Transport und Verkehr:
 Calibrated Airspeed, siehe Fluggeschwindigkeit#Berichtigte Fluggeschwindigkeit (CAS)
 Casablanca Anfa Airport, Marokko (IATA-Code)
 Česká automobilová společnost (ČAS), ehemaliger tschechoslowakischer Automobilhersteller
 Close Air Support, siehe Luftnahunterstützung
 Collision Avoidance System, siehe Traffic Alert and Collision Avoidance System
 Continental Automotive Systems, Automobilsparte der Continental AG

Technik:
 Central Authentication Service, ein föderiertes Identitätsmanagement
 Channel-Associated Signalling, Signalisierungsmethode im Telefonnetz
 Code Access Security, Sicherheitsmodell in Microsofts .NET-Framework
 Column Address Strobe, Signalleitung für die Adressierung von Speicherspalten, siehe Dynamic random access memory #CAS
 Compare-and-swap, Verfahren zur Zugriffssteuerung in der Informatik
 Computer-aided styling, computergestützte Gestaltung
 Conditional Access System, Zugangsberechtigungssystem für PayTV (z. B. bei Satelliten-Receivern)
 Content-Addressed Storage, Verwaltungsprinzip für die Ablage von unveränderlichen Daten

CAS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Castrop-Rauxel, ehemals kreisfreie Stadt
 Deutschland: Kreis Recklinghausen seit 2012

CaS steht als Abkürzung für:
 die chemische Summenformel von Calciumsulfid

Cas steht für:
 Psidium friedrichsthalianum aus der Familie der Guaven

Cas steht als Abkürzung für:
 Kassiopeia (Sternbild), ein Sternbild am nördlichen Fixsternhimmel
 Cas (CRISPR-associated) genes, eine Familie von Genen in Prokaryoten, siehe CRISPR

Siehe auch:
 Cass
 CAS-Nummer

Abkürzung